Kiza bezeichnet:
 eine Variante der Sitzhaltung Seiza#Kiza

Kiza ist der Familienname von
 Fataki Kiza (* 1994), burundischer Fußballspieler